Diese Liste führt Burgen und Schlösser in der Slowakei auf.

Liste 

hrad = Burg; zámok = Schloss; pevnosť = Festung

Siehe auch 
 Liste von Burgen und Schlössern

Weblink 

!
!
Slowakei